Экспертно-аналитический совет при Президенте Российской Федерации — консультативно-совещательный орган при Президенте Российской Федерации в 1994—1997 гг.

Образован Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 1994 г. № 679. Этим же Указом утверждено Положение об Экспертно-аналитическом совете при Президенте Российской Федерации, обязанности председателя Совета возложены на Филатова Сергея Александровича — Руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1997 г. № 519 Совет упразднен.

Основные задачи Совета 
Основными задачами Совета являлись анализ и прогнозирование:
 экономической и социально-политической ситуации в России в целом и в её отдельных регионах, реакции регионов на решения Президента Российской Федерации;
 состояния межнациональных отношений, в том числе разработка предложений по мерам предотвращения межнациональных конфликтов;
 деятельности представительных органов государственной власти, политических партий и общественных движений;
 национальных интересов страны и её положения в мире;
 отношения населения России к политике, конкретным действиям и решениям Президента Российской Федерации, состояния общественного мнения;
 уровня популярности государственных и общественных деятелей, политических лидеров;
 состояния науки, образования, культуры и искусства в стране.

Состав Совета 
Состав Совета, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 18 августа 1994 г. № 438-рп
 Филатов Сергей Александрович — Руководитель Администрации Президента Российской Федерации (председатель)
 Красавченко Сергей Николаевич — первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации (заместитель председателя)
 Ясин Евгений Григорьевич — руководитель Аналитического центра при Президенте Российской Федерации (секретарь)
 Виханский Олег Самуилович — заведующий кафедрой управления производством Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
 Волкогонов Дмитрий Антонович — депутат Государственной Думы Федерального Собрания (по согласованию)
 Гозман Леонид Яковлевич — доцент кафедры социальной психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
 Днепров Эдуард Дмитриевич — руководитель направления аналитических исследований Аналитического центра при Президенте Российской Федерации
 Евстигнеев Рубен Николаевич — заместитель директора Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук
 Карякин Юрий Федорович — публицист
 Ковалев Сергей Адамович — Уполномоченный по правам человека, депутат Государственной Думы Федерального Собрания (по согласованию)
 Лацис Отто Рудольфович — политический обозреватель газеты «Известия»
 Левада Юрий Александрович — директор Всероссийского центра изучения общественного мнения
 Лившиц Александр Яковлевич — руководитель группы экспертов Президента Российской Федерации
 Мартынов Владлен Аркадьевич — директор Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук
 Масарский Марк Вениаминович — президент Международной ассоциации руководителей предприятий
 Носовец Сергей Анатольевич — начальник Управления информационного обеспечения Администрации Президента Российской Федерации
 Паин Эмиль Абрамович — руководитель направления аналитических исследований Аналитического центра при Президенте Российской Федерации
 Попов Николай Петрович — руководитель направления аналитических исследований Аналитического центра при Президенте Российской Федерации
 Ракитов Анатолий Ильич — советник Руководителя Администрации Президента Российской Федерации
 Сатаров Георгий Александрович — помощник Президента Российской Федерации
 Смирнягин Леонид Викторович — руководитель направления аналитических исследований Аналитического центра при Президенте Российской Федерации
 Торкунов Анатолий Васильевич — ректор Московского государственного института международных отношений
 Урнов Марк Юрьевич — заместитель руководителя Центра — руководитель направления аналитических исследований Аналитического центра при Президенте Российской Федерации
 Филиппов Петр Сергеевич — начальник отдела Контрольного управления Президента Российской Федерации
 Яковлев Александр Максимович — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Федеральном Собрании
 Яковлев Александр Николаевич — руководитель ФСТР России

Указом Президента Российской Федерации от 22 февраля 1996 г. № 265 Филатов С. А. освобожден от обязанностей председателя Совета, обязанности председателя Совета возложены на Егорова Николая Дмитриевича — Руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

См. также 
 Экспертно-правовой совет при Президенте Российской Федерации

Упразднённые органы при президенте Российской Федерации